Osa (rivier), een rivier in Polen
 Osa (kraj Perm), een stad in de Russische kraj Perm
 Osa (oblast Irkoetsk), een plaats (selo) in de Russische oblast Irkoetsk
 Osa (Okayama), een gemeente in de prefectuur Okayama, Japan
 Osa (schiereiland), een schiereiland in Costa Rica
 Osa (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Puntarenas
 Osa (film), een sciencefictionfilm uit 1986 onder regie van Oleg Egorov
 OSA (scooter), een Pools historisch scootermerk
 Augustijnen (kloosterorde) (Ordo Sancti Augustini)
 Open Services Architecture
 Optical Society of America

Ösa, plaats in Zweden

Zie ook 
 Oesa (doorverwijspagina)